Орнела Ворпси (; , ) — албанский фотограф, художник и писатель.

Биография 
Изучала историю искусства в Тиране, с 1991 — в миланской Академии Брера. В 1997 году переехала в Париж, окончила Университет Париж VIII. Пишет прозу на итальянском и французском языках. Входит в число 35 лучших европейских писателей, антологию новелл которых составил в 2010 Александр Хемон (предисловие Зэди Смит). Книги удостоены многих премий, переведены на основные европейские языки.

Публикации 
 2001 — Nothing obvious, Scalo Publishers (фотоальбом)
 2003 — Край, где никогда не умирают/ Il paese dove non si muore mai, Einaudi (премии Гринцане Кавур, Виареджо, Виджевано, Рапалло, Элио Витторини, переизд. 2011; фр. пер. 2003, исп. пер. 2006, нем. пер. 2007, пол., голл. и дат. пер. 2008, англ. пер. 2009)
 2006 — Розовые осколки/ Vetri rosa, Nottetempo (фр. пер. 2006, переизд. 2007)
 2007 — Локоть, который не укусишь/ La mano che non mordi, Einaudi (фр. пер. 2007, исп. и дат. пер. 2008, пол. пер. 2009, нем. пер. 2010)
 2010 — Пейте какао Ван Гутена, сб. рассказов/ Bevete cacao van Houten!, Einaudi
 2012 — Fuorimondo, Einaudi (фр. пер. 2012)

Примечания

Ссылки 
 Биография, фрагменты прозы на сайте Албанская литература
 Фотоработы on line

Итальянские писатели
Французские писатели
Многоязычные писатели
Лауреаты премии Гринцане Кавур
Иммигрировавшие во Францию из Албании